A categoria até 53 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, disputado na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 18 e 19 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino